Bibiella ist der  Familienname folgender Personen:

 Katrin Bibiella (* 1964), deutsche Kirchenmusikerin, Literaturwissenschaftlerin und Autorin
 Ralf Bibiella (* 1964), deutscher Kirchenmusiker